Wayland Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Wayland Township (Michigan)
 Wayland Township (Missouri)